Hrvatska:
 Prnjavor (Kapela), naselje u Bjelovarsko-bilogorskoj županija 
 Prnjavor (Oprisavci), naselje u Brodsko-posavskoj županiji 
 Prnjavor Čuntićki, naselje u sastavu Petrinje 
 Prnjavor Lepavinski, općina Sokolovac (Koprivničko-križevačka županija)

BiH:
 Prnjavor, grad i općina u Bosni i Hercegovini, nedaleko Banje Luke. 
 Prnjavor (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Prnjavor (Kalesija, BiH), naselje u općini Kalesija
 Prnjavor (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez
 Prnjavor Mali (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj
 Prnjavor Mali (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka
 Prnjavor Veliki, naselje u općini Doboj

Crna Gora:
 Prnjavor (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav